«Турни́р ю́ных фи́зиков» — коллективное состязание школьников старших классов в умении решать сложные научные проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях — физбоях.

История 
Первый Турнир юных физиков был проведен в 1979 году в Москве в школе-интернате № 18 при МГУ (ныне СУНЦ МГУ) по инициативе преподавателя школы, сотрудника физического факультета МГУ Евгения Николаевича Юносова. В нем приняли участие семь московских школ.

В дальнейшем Московские турниры проводились ежегодно, а Е. Н. Юносов за их создание был награждён премией Ленинского комсомола. Московские турниры проводились по схеме «Заочный тур» (17 задач для отборочных боёв, месяц на подготовку) + «Отборочные бои» + «Финал» (5 задач, 2 часа на подготовку).

В 1988 году Московский ТЮФ стал Всесоюзным; в этом же году на основе Всесоюзного ТЮФ был проведён первый международный турнир, позже ставший известным под аббревиатурой IYPT. Первые международные турниры проходили в Москве и Подмосковье, а с 1994 года они проходят в разных странах мира.

Турниры и задачи 

В настоящее время в Международном турнире юных физиков принимают участие 25–30 команд со всех континентов. На международном турнире играются 17 задач, на подготовку которых даётся один год работы.

Правила проведения большинства национальных и региональных Турниров юных физиков обычно соответствуют правилам IYPT; при этом на них может играться меньшее количество задач с меньшим временем подготовки.

На территории бывшего Советского Союза национальные турниры юных физиков проводятся в России, на Украине, в Белоруссии и Грузии. 

На Всероссийском турнире рассматриваются те же 17 задач, что и в IYPT. На Белорусском турнире рассматриваются решения 12 задач, выбранных республиканским оргкомитетом из 17 задач IYPT.

На Всеукраинском турнире до недавнего времени рассматривался почти полностью самостоятельный комплект задач. Однако в последние годы 8–9 задач из 17 совпадают с задачами IYPT, а остальные составляются независимо. Кроме того, финал Всеукраинского турнира играется по отдельному списку из 6 задач, которые выдаются команде на 5 часов подготовки; в это время команда не может общаться со своими руководителями.

Литература 
 Евгений Юносов. “Турнир юных физиков”. «Квант», 1980, № 8

Ссылки 

 История ТЮФ на сайте Интернет-турнира “Фарадей”
 Всероссийский турнир юных физиков (официальный сайт)
 Сибирский турнир юных физиков (официальный сайт)
 Команда ТЮФ СУНЦ МГУ
 ТЮФ Центр «ПОИСК» (2004—2007)

Ссылки на условия задач турнира 

 Задачи Всероссийского турнира юных физиков 2013 г.
 Задачи Всероссийского турнира юных физиков 2012 г.
 Задачи Всероссийского турнира юных физиков 2011 г.
 Задачи Всероссийского турнира юных физиков 2010 г.
 Задачи Всероссийского турнира юных физиков 2000 г.

См. также 

 IYPT

Предметные олимпиады
Физическое образование
Young Physicists' Tournament